Лея Орґана, Лея Орґа́на-Со́ло (англ. Leia Organa Solo) — персонажка всесвіту «Зоряних воєн», принцеса планети Альдераан, одна з лідерів Альянсу повстанців.
 Органа, Орга́на або Орхан (Orchan, Bu-Yurgan, 575/576—630) — вождь племен оногурів (гунів), князь (хан) булгарських племен, засновник Великої Булгарії в першій половині VII століття.
 Бейл Органа, Бейл Престор Орґана — перший віце-король Альдераана, голова дому Орґана, приймальний батько Леї Орґана.
 Брехе Орґана — королева Альдераана.